ОСП, OSP — аббревиатура:

 О.С.П.-студия — российское телевизионное юмористическое шоу.
 Ориентированно-стружечная плита.
 Оборудование системы посадки, в авиации — комплекс оборудования, обеспечивающего заход на посадку по приборам.
 Объединённая социалистическая партия — французская левосоциалистическая партия (1960—1989).
 OSP () — модификация компьютерной игры Quake III.
 OSP () — сетевой протокол.
 Operating System Projects — учебная операционная система.
 Ovince Saint Preux (род. 1983) — американский профессиональный боец смешанных боевых искусств.

См. также 
 OSPF () — сетевой протокол.